Vuxenundervisning kan syfta på exempelvis:

 Vuxenutbildning
 Studieförbundsverksamhet